De Rally van Portugal 1986, formeel 20º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 20e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 150e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Verslag 
De mix van asfalt en onverharde ondergrond die het Portugese evenement kenmerkte werd tussen de teams gezien als een eerste echte krachtmeting die de koers van het seizoen kon bepalen. Het belang was daarom ook groot voor de constructeurs en allen behalve Citroën waren aanwezig. De groeiende populariteit van de sport en de publieke belangstelling vormde echter een serieuze dreiging, aangezien het Portugese evenement al jaren problemen had met het onbedwingbare toeschouwersaantal die er een eigen sport van maakte om zo dicht mogelijk bij de auto's te komen wanneer ze in volle vaart passeerden. De drie korte openingsproeven op het asfalt in de heuvels rondom Sintra, die ieder twee keer werden herhaald, was daarom ook gelijk een gevreesd decor voor de rijders. Timo Salonen, die als eerste het parcours aanving, raakte kort na de start een cameraman die daarbij een been brak, terwijl de klap er ook voor zorgde dat het hele achterbodywork van zijn auto los kwam. Op diezelfde openingsproef gebeurde er even later het onvermijdelijke, toen lokale rijder Joaquim Santos, ingeschreven in de derde Ford RS200, na een uitwijkactie om toeschouwers op het parcours niet te raken de macht over het stuur verloor en daarbij op snelheid van de weg raakte en inreed op het publiek. Hoewel officiële nummers nooit naar buiten zijn gebracht, kwamen er zeker vier toeschouwers om het leven (waarvan drie ter plekke) en raakte er daarnaast tientallen gewond, hoewel rijder en navigator ondanks in schok, fysiek ongedeerd bleven. Het duurde even voordat de proef werd stilgelegd zodat hulptroepen konden arriveren, en de eerste lus proeven zouden door de toprijders ook voltooid worden met de drie Lancia's uiteindelijk aan kop. Terwijl Ford besloot hun overige rijders direct uit de rally te halen, kwamen de fabrieksrijders en teammanagers na overleg met de eis om de lakse veiligheidsaspecten van de organisatie in het restant van de rally aan te pakken. Deze kreeg echter geen gehoor, waardoor de rijders op eigen initiatief met het unanieme besluit kwamen om zich uit de wedstrijd terug te trekken. Na de neutralisatie van de overige Sintra-proeven werd de rally hoe dan ook hervat door de organisatie, al was er betreft het WK geen competitie meer. De meeste privé-rijders, die een geheel ander belang hadden, reden wel door en de rally werd op dominante wijze gewonnen door regerend Portugees kampioen Joaquim Moutinho in een Renault 5 Turbo, met Carlos Bica en Giovanni Del Zoppo daarachter op plaatsen twee en drie respectievelijk.

Programma

Resultaten 

Noot: De lijst geeft alle (teruggetrokken) fabrieksinschrijvingen weer.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal